Walerian Preisner (1894-1966), żołnierz, romanista, bibliotekarz, wykładowca
 Zbigniew Preisner (1955-), kompozytor